Slottsskolan kan avse:

Slottsskolan, Borgholm – en högstadieskola i Borgholm
Slottsskolan, Eskilstuna – en skola i Eskilstuna